Das ASB Bank Classic 1997 war ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Auckland. Es war Teil der WTA Tour 1997 und fand vom 30. Dezember 1996 bis 5. Januar 1997 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1997
Tennisturnier in Auckland